Laroni (Laronius) fou un militar romà. Fou oficial d'Octavi (August) a Sicília durant la guerra contra Sext Pompeu (36 aC). Estava al front de tres legions enviades per Agripa per rescatar a les forces de Luci Cornifici, en situació molt perillosa a Tauromenium.

Militars romans de l'Imperi
Persones de la província de Vibo Valentia
Militars italians